Jméno a příjmení František Bureš se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Bureš (hudebník) – český hudební skladatel a pedagog (1900–1959)
 František Bureš (kněz) – český římskokatolický kněz (1822–1900)
 František Bureš (politik) – český kladenský politik (1995)